Примера Дивизио 2010/11 () — шестнадцатый сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 19 сентября 2010 года по 1 мая 2011 года. Чемпионом в шестой раз в своей истории стал клуб «Санта-Колома» и получил право играть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов 2011/12. Команды занявшие со 2 по 4 место попали в первый квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетела «Энкам» и «Каса Эстрелла дель Бенфика».

Лучшим бомбардиром стал Виктор Бернат из «Унио Эспортива Санта-Колома» забивший 16 мячей.

Участники 

В чемпионате Андорры приняло участие 8 команд из 6 населённых пунктов.

Первый этап

Таблица лиги

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство

Результаты матчей

Борьба за выживание

Результаты матчей

Пояснения к таблицам

Плей-офф за место в Примера Дивизио 
Седьмая команда Примера Дивизио «Энкам» встретилась с клубом «Энгордань», который занял третье место в Сегона Дивизио 2010/11. «Энгордани» смог участвовать в матчах плей-офф, так как первое место во втором дивизионе заняла резервная команда «Лузитанса», которая не имеет право на повышение в высший дивизион. По итогам двух встреч в чемпионате Андорры 2011/12 будет выступать «Энгордань», победивший соперника с общим счётом (5:1).

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2010/11 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2010/11 на сайте soccerway.com
 Чемпионат Андорры 2010/11 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (2011—2020) на сайте webalice.it

2010/2011